Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo osm tenistů, z toho sedm po výhrách ve dvou kolech a Slovinec Blaž Rola jako šťastný poražený.

Obhájcem titulu měl být druhý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který se ovšem před zahájením turnaje odhlásil pro poraněné pravé zápěstí.

Singlovou soutěž vyhrál druhý nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou šestku Davida Ferrera po třísetovém průběhu 6–3, 1–6 a 6–2. Basilejský rodák prolomil soupeřovo podání v osmé hře úvodní sady a zachránil čtyři breakboly v předposledním gamu, než získal první set poměrem 6–3. V zahajovací hře druhého dějství naopak Ferrer odvrátil pět breakbolů a následně na dvorci dominoval, když Švýcarovi sebral tři servisy v řadě a zvítězil 6–1. Byl tak blízko „kanáru“, jenž Federer naposledy obdržel ve finále French Open 2008. Rozhodující hrou poslední sady byl čtvrtý game, v němž basilejský rodák prolomil podání a zvýšil na 3-1. Následně již kontroloval vývoj k výhře v poměru gamů 6–2. 

Všech šestnáct vzájemných zápasů obou finalistů opanoval Federer. Na Cincinnati Masters vybojoval rekordní šestou trofej, stejně jako navýšil historický rekordní zápis v počtu 54 vítězných turnajů na tvrdém povrchu. Naposledy předtím triumfoval na turnaji série Masters v Cincinnati 2012. Jednalo se o jeho jubilejní osmdesátý singlový titul z okruhu ATP Tour.

Federer se výhrou ve druhém kole nad Vaskem Pospisilem stal prvním tenistou, který zvítězil ve 300. zápase série Masters.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
 Novak Djoković (3. kolo)
 Roger Federer (vítěz)
 Stan Wawrinka (čtvrtfinále)
 Tomáš Berdych (2. kolo)
 Milos Raonic (semifinále)
 David Ferrer (finále)
 Grigor Dimitrov (2. kolo)
 Andy Murray (čtvrtfinále)
 Ernests Gulbis (2. kolo)
 Richard Gasquet (odstoupil)
 John Isner (3. kolo)
 Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo)
 Roberto Bautista Agut (2. kolo)
 Marin Čilić (3. kolo)
 Fabio Fognini (čtvrtfinále)
 Tommy Robredo (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=16
| RD1-team1= Tommy Robredo
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Stan Wawrinka
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Julien Benneteau
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Milos Raonic
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=15
| RD1-team6= Fabio Fognini
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=0
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Andy Murray
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Roger Federer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= David Ferrer
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Julien Benneteau
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=5
| RD2-team3= Milos Raonic
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Roger Federer
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=6
| RD3-team1= David Ferrer
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=2
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Roger Federer
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3=6
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Šťastný poražený 
  'Blaž Rola

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2014